Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Pékin du 14 au .

Wang Shi-Ting remporte le simple dames. En finale, elle bat Chen Li Ling, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Naoko Kijimuta et Miho Saeki.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Chine
Sport en Chine en 1996
Tennis en octobre 1996
Compétition de tennis à Pékin